Big bang kan syfta på:

 Big bang – en kosmologisk teori
 Big bang (devalvering) – en nationalekonomisk term
 Big bang (musikgrupp) – en sydkoreansk musikgrupp
 Big bang (album) – ett musikalbum
 Big bang-nukleosyntes – en produktion av atomkärnor andra än H-1 under universums tidiga faser 
 The Big Bang Theory – en amerikansk TV-serie
 Big bang – en metod för att ta mjukvara i drift, se mjukvaruimplementering